Le ministère de la Famille et des Politiques sociales de la république de Turquie était un ministère créé en , chargé des politiques sociales et familiales.

Celui-ci a été fusionné le   avec le ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux.

Historique

Structures rattachées 
Entre 2005 et 2011, il porte le nom de « ministère d'État chargé des Femmes et des Affaires familiales » et depuis 2011 de « ministère de la Famille et des Politiques sociales » puis fusionne le  avec le ministère de la Famille, du Travail et des Services sociaux.

Liste des ministres 
 2005-2009 : Nimet Baş
 2009-2011 : Selma Aliye Kavaf
 2011-2013 : Fatma Şahin
 2013-2015 : Ayşenur İslam
 2015 : Ayşen Gürcan
 2015-2016 : Sema Ramazanoğlu
 2016-2018 : Fatma Betül Sayan Kaya
 depuis 2021 : Derya Yanık

Articles connexes 
 Démographie de la Turquie

Références 

Famille et Politiques sociales
Turquie
Organisme fondé en 2005
Organisme disparu en 2018